

Річки 
 Болотна — притока Тетерева, Київська область.
 Болотна — притока Болозівки, Львівська область.